L'Open de Munich 2001 est l'édition 2001 de l'Open de Munich de squash qui se déroule à Parsdorf du 8 au 11 mars 2001. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de .

Le tableau est constitué de 16 joueuses, 8 têtes de série et 4 qualifiées.

L'expérimentée Australienne Sarah Fitz-Gerald remporte le titre de l'Open de Munich grâce à une démonstration contre la tête de série  Leilani Joyce, en s'imposant en 38 minutes. Sarah Fitz-Gerald, tête de série , s'impose 9-1, 9-2, 9-6 pour maintenir sa récente série de victoires. L'ancienne triple championne du monde étend sa série d'invincibilité à 16 matches et quatre épreuves. Elle a clairement mis ses soucis de blessure derrière elle avec une série de résultats qui laissent penser qu'elle a pour objectif de reprendre la place de numéro un mondial à la Néo-Zélandaise Leilani Joyce. En demi-finale, elle ne perd que quatre points face à l'internationale anglaise Tania Bailey et elle ne perd aucun jeu pendant le tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Munich de squash

Liens externes 

Féminin 2001
Sport en Allemagne en 2001
Sport en mars 2001
Squash en 2001